Los mandibulados (Mandibulata) son un taxón de rango superior del filo Arthropoda. El concepto de Mandibulata es antiguo
(Snogdrass, 1938)
y considera que los artrópodos con mandíbulas (crustáceos, miriápodos y hexápodos) forman un grupo monofilético. Su grupo hermano es el de los quelicerados, carentes de mandíbulas.

Numerosos estudios modernos, tanto morfológicos como moleculares, corroboran el monofiletismo de los mandibulados (entre otros,
Giribet & Ribera, 1998
o
Wheeler, 1998).

En cuanto a las relaciones de los mandibulados ha habido controversias debido a que la teoría morfológica y tradicional consideraba que los hexápodos y miriápodos comprendían grupos hermanos, sin embargo varios análisis moleculares y evidencias fósiles han demostrado que los crustáceos son los parientes más cercanos de los hexápodos y que de hecho los crustáceos son un grupo parafilético del cual se originaron estos últimos:

Algunos análisis moleculares antiguos habían sugerido que los miriápodos tendrían una relación más cercana con los quelicerados, sin embargo estudios moleculares recientes han recuperado a Myriapoda como grupo hermano de los crustáceos y hexápodos.

Referencias 

Arthropoda